Boulette peut désigner :

 une masse molle, de forme plus ou moins sphérique, pétrie à la main ou mécaniquement ;
 une masse dure, de forme plus ou moins sphérique, servant de projectile ;
 au figuré, une bévue ;
 en cuisine, un mets : voir boulette.
 en gastronomie, un fromage : voir Boulette d'Avesnes, Boulette de Cambrai, etc.
 en religion, une offrande : voir Pinda.
 en chanson, un titre de Diam's.
 en sciences la boulette de régurgitation ou pelote de réjection
 en langage familier une boulette est l'une des appellations du haschich.
 en sidérurgie, les boulettes sont une préparation du minerai de fer en billes pour une utilisation directe au haut fourneau

Voir aussi boulet (homonymie).